Марк Иан Э́дди (; род. 14 января 1964) — британский актёр театра, кино и телевидения.

Биография 
Марк Эдди родился 14 января 1964 года в пригороде Йорка, (графство Северный Йоркшир, Англия, Великобритания). В 1982—1984 учился в Королевской академии драматического искусства. В настоящее время, проживает в деревне , под Йорком, вместе со своей женой Келли (женился в 1996) и тремя детьми: дочерью Руби (родилась в 2000), и сыновьями Чарли (родился в 2003) и Оскаром (родился в 2005). Родственники Эдди проживали в Йорке ещё с 1910 года, (это достоверно известно по крайней мере про одну из его прабабушек). Его отец Ян (Ian) работал стекольщиком в Йоркском соборе.

Творчество

Телевидение 
Впервые появился на телевидении в 1988 году в комедийном сериале , за которым последовали Биение сердца, , Женаты… с детьми (в одной серии), ,  , Тонкая голубая линия,  и .

Снимался в двух комедийных сериалах телекомпании ITV1:  (2007), и , (2008), в последнем сыграл роль сержанта Джона Рука (Sergeant John Rook).

19 июля 2009 года Джордж Мартин в своем блоге объявил, что Марк Эдди сыграет короля Роберта Баратеона в сериале HBO Игра престолов.

Кино 
Первую роль в полнометражном кинофильме сыграл в 1997 году в фильме Мужской стриптиз, за исполнение которой был номинирован на премию BAFTA как лучший актёр второго плана. Затем последовали роли Мак МакАртура (Mac McArthur) в фильме Джек Фрост (1998), в котором он сыграл вместе с Майклом Китоном и Фреда Флинтстоуна в фильме Флинтстоуны в Рок-Вегасе.

В 2001 году он сыграл дворецкого персонажа Криса Рока в комедии  и Роланда в Истории рыцаря режиссёра Брайана Хелгеленда. В дальнейшем, Эдди снимался в экранизациях фантастических романов Герберта Уэллса — Машина времени и Жюля Верна Вокруг света за 80 дней.

В 2010 году сыграл роль монаха Тука в фильме Ридли Скотта Робин Гуд.

Фильмография

Награды и номинации

Роли в театре

2006 —  Michael Frayn Кевин Снелл (Kevin Snell)

2007—2008 Много шума из ничего Уильям Шекспир Кизил (Dogberry)
 2007—2008   Ялмар Йохансен.

Примечания 

Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в игровом кино
Киноактёры Великобритании